Jozef de Baenst (1485-1541), een burgemeester van de Belgische stad Brugge
Jozef de Baenst (1520-1578), een burgemeester van de Belgische stad Brugge